Hendra ist der Name von:
 Hendra (Brisbane), ein Vorort der australischen Stadt Brisbane
 Weilern und Einzelsiedlungen in Cornwall, Vereinigtes Königreich:
 Hendra (Altarnun), bei Altarnun
 Hendra (Camelford), bei Camelford
 Hendra (Coombe), bei Coombe
 Hendra (Downderry), bei Downderry
 Hendra (Newquay), bei Newquay
 Hendra (Pelynt), bei Pelynt
 Hendra (Penhale), bei Penhale
 Hendra (Seworgan), bei Seworgan
 Hendra (St Dennis), bei St Dennis
 Hendra (St Just), bei St Just
 Hendra (St Kew), bei St Kew
 Hendra (St Mabyn), bei St Mabyn
 Hendra (St Teath), bei St Teath
 Hendra (St Wenn), bei St Wenn
 Hendra (Stithians), bei Stithians
 Hendra (Warbstow), bei Warbstow
 Hendra Farm (Mitchell), bei Mitchell
 Hendra Farm (Rose), bei Rose
 Hendra (Schiff), britische Fähre

Hendra bezeichnet zudem:
 Hendra-Virus, Erreger einer australischen Infektionskrankheit mit oft tödlichem Verlauf bei Pferd und Mensch
 Hendra Downs (369 m), Anhöhe in Cornwall, Vereinigtes Königreich

Hendra ist der Name folgender Personen:
 Imay Hendra (* 1970), indonesischer Badmintonspieler, später für Brunei startend
 Tony Hendra (1941–2021), britischer Satiriker